Chasseurs de primes  (All About the Benjamins), film américain de Kevin Bray sorti en 2002 ;
 Chasseurs de primes  (Grand Slam), film américain de Bill L. Norton sorti en 1990.

Voir aussi 
 Chasseur de primes